Unter Dual-FFT (kurz für Dual Fast Fourier Transformation, englisch für „duale schnelle Fouriertransformation“) versteht man die Bestimmung des Frequenzgangs durch den Vergleich zweier Spektren.
Hierzu werden das Anregungs- und das Resultatsignal digitalisiert, danach wird über die Schnelle Fourier-Transformation (FFT) das Spektrum beider Signale berechnet. Nun werden die Werte an den einzelnen Frequenzen durcheinander dividiert. 
Wenn die Strecke eine Laufzeit beinhaltet, so muss das Referenzsignal vor der FFT entsprechend verzögert werden.
Das Resultat zeigt dann das Spektrum der Impulsantwort des Systems, wobei die Phase entsprechend der Verzögerung des Referenzsignals verschoben ist.
Falls gewünscht, kann diese über die inverse FFT aus dem Resultat der Dual-FFT berechnet werden. In diesem Fall darf vor der Berechnung keine Verzögerung des Referenzsignals erfolgen, ansonsten muss die zeitliche Lage der Impulsantwort entsprechend korrigiert werden.

Digitale Signalverarbeitung